Ермаков Павел Николаевич родился 5 сентября 1929 года в д. Терновка Камышинского района Сталинградской области в семье крестьян Ермакова Николая Михайловича и Клементьевой Глафиры Николаевны. В семье было 8 детей (Александр, Иван, Мария, Павел, Николай, Анна, Николай, Евгения). В соседней деревне Липовке у деда П.Н. Ермакова - Николая Клементьева была водяная мельница, вишнёвый и грушевые сады. После раскулачивания и голода в Поволжье семья была вынуждена переехать сначала в г. Мучкап Тамбовской области, но вскоре перебрались в г. Донской Тульской области (где активно осваивался Московский угольный бассейн).

Ермаков П.Н. в 1951 году закончил Сталиногорский химико-механический техникум (сейчас - Новомосковский политехнический колледж) и был распределен в г. Чирчик Узбекской ССР. После окончания в 1955 году Тульского механического института (который вместе с Тульским горным институтом вошел в Тульский политехнический институт и который на данный момент является Тульским политехническим университетом) он работал инженером-конструктором, главным инженером, а затем начальником Центральных электромеханических мастерских треста Донскойуголь.

3 мая 1960 г. П.Н. Ермакова назначают во главе дирекции строящегося завода радиодеталей. 28 декабря 1963 г. завод был принят в эксплуатацию. Директором нового предприятия был назначен П.Н. Ермаков. Под его руководством завод вырос в высокопроизводительное предприятие, оснащённое новейшей техникой. Большое внимание было уделено разработке новых средств механизации автоматизации и совершенствованию технологических процессов, направленных на сокращение ручного труда, замену дорогостоящих материалов, экономию дефицитного сырья. Закуплено импортное оборудование. Донской завод радиодеталей (позже назывался - ПО "Алунд") несколько раз посещал министр электронной промышленности А.И. Шокин, так как уделялось много внимания массовому производству корпусов для микросхем и иных радиоэлементов из керамики. П.Н. Ермакова он направлял на разные отстающие заводы Министерства электронной промышленности для передачи опыта.

В 1985 году П.Н. Ермакова назначают заместителем генерального директора по развитию НПО "Научный центр" и он переезжает в г. Зеленоград. Проживал он в доме 706.

После выхода на пенсию П.Н. Ермаков работает консультантом в Министерстве электронной промышленности до его упразднения.

За большой вклад в дело хозяйственного и социально-культурного строительства, преобразования и развития г. Донского решением горисполкома г. Донского от 11.11.1981 генеральному директору ПО «Алунд» П.Н. Ермакову присвоено звание почетного гражданина г. Донского Тульской области.

Умер П.Н. Ермаков 14 мая 2014 года. Похоронен на Зеленоградском (центральном) кладбище.

На доме в г. Донском по ул. Новая, д. 19, в котором проживал П.Н. Ермаков, была установлена мемориальная доска памяти.

20 мая 2016 года в школе № 3 г. Донского состоялось открытие мемориальной доски памяти П.Н. Ермакова.